Monilochaetes är ett släkte av svampar. Monilochaetes ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Monilochaetes